Стріле́ць — той, хто вміє стріляти. Історично «стрільцями» називали лучників або арбалетників (дієслово «стріляти» пов'язане зі «стріла»). Нині стрільцем звичайно називають людину, що використовує вогнепальну зброю.

 Стрілець — посада у збройних силах; солдат, озброєний стрілецькою зброєю.
 Баштовий стрілець — боєць на танку, в літаку, що стріляє з кулемета, або артилерист чи кулеметник на судні.
 Стрілець — військове звання у деяких країнах, зокрема, в УГА, УПА.
 Стрілець — спортсмен, що займається стрільбою.
 Стрілець — граве́ць відеогри, основу ігрового процесу якої складає стрілянина зі зброї по ворожих цілях.

Прізвище 

 Стрілець (Косинка) Григорій — український письменник
 Стрілець Ольга — українська поетеса.
 Стрілець Марина — українська спортсменка.
 Стрілець Микола — український політик.
 Стрілець Пилип — радянський військовик, учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Стрілець Світлана Петрівна — заслужений вчитель України.

Кінематограф 
  : «Стрілець» — американський фільм.
  : «Стрілець» — американський фільм.
  : «Стрілець» — американський фільм.
  : «Стрілець» — американський короткометражний фільм.
  : «Стрілець» — американський телесеріал.

Топоніміка 
 Стрілець () — затока в північно-західній частині Японського моря.

Астрономія 
 Стрілець — сузір'я.
 Стрілець — знак зодіаку.

Нумізматика 
 «Стрілець» — золота монета НБУ.
 «Стрілець» — срібна монета НБУ.

Інше 

 «Стрілець» — газета.
 Стрілець (Acanthisitta chloris) — вид горобцеподібних птахів.

Див. також 

 Ворошиловський стрілець — радянський нагрудний значок ОСОАВІАХІМу та РСЧА для нагородження влучних стрільців
 Стрільці (значення)
 Стрелець

Примітки

Посилання 
 

Багатозначні терміни